Балца́н — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители (представители одной семьи):
 Балцан, Астрит (אסתרית בלצן, род. 1956) — израильская пианистка
 Балцан, Бенцион Самуилович — писатель и исследователь древнееврейской литературы
 Балцан, Иосиф Львович (1923—1975) — молдавский поэт
 Балцан, Лев Иосифович (род. 1948)  — израильский издатель, журналист, главный редактор газеты «Вести»
 Балцан, Лейб Самуилович (Лев Самуилович) — лексикограф, общественный деятель, составитель иврит-идиш-румынского словаря (1937)
 Балцан, Марсель Алтер (Марк, Marc (Marcel Alter) Baltzan) — канадский медик, пионер пересадки почек, сын организатора здравоохранения в Саскачеване Дэвида Мортимера Балцана (David Mortimer Baltzan)
 Балцан, Хаим Бенционович (1910—2002) — израильский лексикограф, журналист, государственный деятель.

Артистический псевдоним 
 Балцан, Ефим Моисеевич (настоящая фамилия Вайсман, род. 1930) — молдавский эстрадный певец, солист джаз-оркестра «Букурия» п/у Шико Аранова, заслуженный артист Молдавии (1964)

Бальцан 
 Бальцан, Эудженио () — итальянский журналист, в память которого присуждается Премия Бальцана